Os barbudos são grupos indígenas do Brasil com forte presença de pêlos. Foram assim chamados os umutinas, os panos, os caingangues e alguns grupos do estado do Maranhão.São também conhecidos como os Barbudos os líderes da revolução cubana,entre eles Fidel Castro,Raul Castro(irmão de Fidel,atualmente no poder de Cuba)e Che Guevara. Sendo o mais importante lider do movimento o revolucionario conhecido como Raphael Nicoline.

Povos indígenas do Brasil
!Mais Teoria da História na Wiki (Povos originários)